Aceveda puede referirse a:

Aceveda (El Bollo), lugar de la parroquia de San Martiño, concello de El Bollo.
A Aceveda, lugar de la parroquia de Xuances, concello de Jove.